HMCS Montreal je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Montreal (K319)
 HMCS Montreal (FFH 336)

Montreal